In 1922/23 werd het eerste Nederrijns voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De clubs speelden vorig seizoen in de Bergisch-Markse competitie. Van 1902 tot 1906 bestond er ook al een Nederrijnse competitie, maar daar speelden niet dezelfde clubs in als nu. 

De West-Duitse competities werden gespreid over 1922 tot 1924. Er kwam wel ook in 1923 al een eindronde waardoor de kampioenen van de heenronde na dit seizoen mochten aantreden in de eindronde, er vond dus ook geen degradatie plaats omdat er nog een terugronde was in 1923/24.

Duisburger SpV werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De club versloeg Kölner BC 01 en werd dan uitgeschakeld door TuRU 1880 Düsseldorf.

Meidericher SpV 02 veranderde de naam in TSV Meiderich 1880. 
Duisburger TuBo 48/99 veranderde de naam in Duisburger TSV 1848. 
VfB Rhenania 1904 Crefeld veranderde de naam in VfL 04 Crefeld. 
SpV Oberhausen 04 fuseerde met Styrumer SpV 08 tot SpVgg Oberhausen-Styrum.

Gauliga

Externe links
 Euroleagues

Nederrijns voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1922/23